Danmarksmesterskaberne i Trial er de danske individuelle mesterskaber i trial. De afvikles som en konkurrence, der er delt op over et helt år. Her konkurrerer trialkørere fra hele landet om mesterskabet. Igennem året vil der blive opskrevet point for hver konkurrence, hvor man ved den sidste summerer pointene og kårer vinderen.

Man kan vinde som samlet danmarksmester i B-, Classic- og Elite-klassen. Herefter findes desuden A-klassen, hvor man kan vinde titlen som samlet "mester af A-cup."

Derudover er der også et danmarksmesterskab for unge under 18 år, som er en adskilt konkurrence fra seniormesterskaberne. Deltagerne har dog lov til at stille op i seniormesterskabet og dermed konkurrere mod kørere på 1

8 år og derover.

Eksterne henvisninger 
 Stillinger i trial hos Danmarks Motor Union

Motorcykelsport